Alma de diamante puede referirse a:

Alma de diamante (álbum): un álbum de la banda argentina de rock Spinetta Jade, liderada por Luis Alberto Spinetta.
"Alma de diamante (canción)": una canción de Luis Alberto Spinetta incluida en el álbum Alma de diamante.